bastion – element fortyfikacji
 Bastion – szczyt na Wyspie Króla Jerzego
 Bastion – radziecki morski rejon umocniony
 Bastion – herb szlachecki
 Bastion – powieść Stephena Kinga
 Bastion – miniserial z 1994, ekranizacja
 Bastion – miniserial z 2020, ekranizacja
 Bastion – gra komputerowa wydana w 2011 roku